Села:
 Мусійки — Київська область, Іванківський район
 Мусійки — Харківська область, Богодухівський район